Hurtebise est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponymie 
 Ferme d'Hurtebise, un lieu-dit de la commune de Bouconville-Vauclair en Picardie.
 Hurtebise, une ferme et un hameau de la commune de Baslieux-sous-Châtillon, appelée Heurtebise lez Bailleux en 1502, Heurtebize en 1525, Urtebize en 1550, Heuretebize en 1659, Hurtebize et Hurthebize en 1663, Heurtebise en 1860
 Marais d'Hurtebise, un marais situé dans le haut du village de Thimougies.

Architecture 
 Monastère Notre-Dame d'Hurtebise, un monastère dans la commune belge de Saint-Hubert, en province de Luxembourg.

Notes et références 

Toponymie française